Cachalot désigne le plus souvent les cétacés de la super-famille Physeteroidea :
 Cachalot nain
 Cachalot pygmée
 Grand cachalot
 Petit cachalot

Voir aussi 
 Cachalot (camion)